Литературная премия имени Бя́лика () — израильская ежегодная литературная премия, присуждаемая муниципалитетом Тель-Авива за значительные достижения в литературе на иврите. Премия присуждается в соответствии с решением городского совета, начиная с 1933 года в память о поэте Хаиме Бялике.

Награда была создана для обеспечения уважения и признательности Бялику, который с первого дня репатриации в Израиль выбрал Тель-Авив в качестве места жизни и работы, и оказал большое влияние на культурную жизнь города и страны.

Премия присваивается в двух номинациях: «Литература» и «Еврейская мысль».

Главные правила награждения 
 Цель премии: поощрение еврейских писателей и учёных, живущих в Израиле.
 Награждение: лауреатами премии становятся лучшие произведения, написанные на иврите и опубликованные в Израиле в период за два года до предоставления премии. Церемония награждения объявляется публично, как можно ближе к дню рождения Хаима Нахмана Бялика.
 Средний призовой фонд: 18 000 шекелей, постоянно обновляемая в зависимости от городского бюджета в году награждения.

Список награждённых в хронологическом порядке

Примечания 

Литературные премии Израиля
Бялика
Списки:Израиль
Награды по алфавиту